Quellbach ist ein Gewässername:

generisch:
 Quellbach, Bezeichnung für einen obersten Bachabschnitt in einem Bachsystem, von einer Quelle meist bis zum ersten Zusammenfluss

speziell:
 Harlachinger Quellbach oder Siebenbrunner Bächl , rechter Zufluss des Auer Mühlbachs bei Harlaching, Stadtbezirk Untergiesing-Harlaching, München, Bayern; siehe Auer Mühlbach#Zuflüsse
 Korrental Quellbach, linker Zufluss des Fällgraben (zum Mindelsee) vor Liggeringen, Stadt Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

 Quellbach Greutbach, rechter Zufluss des Furtbachs (zur Scherzach) vor Wetzisreute, Gemeinde Schlier, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Quellbach Halde, rechter Zufluss des Sauriedgrabens (linker Oberlauf des Böhringer Mühlbachs, zum Mühlbach, zur Bucht Zeller See des Bodensees) bei Haldenstetten, Stadtteil Böhringen, Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Quellbach Lehmgrube, indirekter rechter Zufluss der Schussen nahe Aulendorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Quellbach Scheibe, indirekter rechter Zufluss der Schussen nahe Aulendorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

 Quellbach (Maulach), rechter Zufluss der Maulach nach Onolzheim, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Quellbach (Salzach), linker Zufluss der Salzach beim Kloster Raitenhaslach, Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern

 Rotner Quellbach, rechter Zufluss der Rot (zur Wurzacher Ach) gegenüber Bremberg, Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg